Девяность третья дивизия

 93-я стрелковая дивизия (1-го формирования) СССР (1941)
 93-я стрелковая дивизия (2-го формирования) СССР (1943)
 93-я гвардейская стрелковая дивизия СССР
 93-я дивизия ПВО СССР, России
 93-я пехотная дивизия (вермахт) Германии

См. также 
 94 дивизия
 93-я отдельная механизированная бригада Укр.
 93-й полк